Als Ibuki-Klasse wird bezeichnet:

 eine Klasse von japanischen Panzerkreuzern, siehe Ibuki-Klasse (1909)
 eine Klasse von japanischen Schweren Kreuzern, siehe Ibuki-Klasse (1943)